Venus Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Venus Bay (ort), South Australia, Elliston, 
 Venus Bay (vik i Australien, Victoria), 

Robotskapade Australienförgreningar